North Carolinas viceguvernör (Lieutenant Governor of North Carolina) är ett offentligt ämbete som inrättades 1868 i enlighet med North Carolinas konstitution av år 1868.

Lista över viceguvernörer från 1868 till idag

Referenser

Se även
Lista över guvernörer i North Carolina
Demokratiska partiet
Republikanska partiet

Externa länkar
 NC Lt. Gov